A37 kan avse:

 A37 – en schacköppning, se ECO-lista

Motorvägar
 A37 (motorväg, Nederländerna)
 A37 (motorväg, Portugal)
 A37 (motorväg, Tyskland)